Ciwaru (Ciwaru), een plaats in Indonesië
Ciwaru (Ciemas), een plaats in Indonesië